Az 1970-es magyar labdarúgókupa küzdelmeit az Újpesti Dózsa nyerte.

Az országos főtábla eredményei 
(a párosításokban a csapatok továbbjutó-kieső sorrendben szerepelnek!)

1. forduló

2. forduló

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Források
 

Magyarlabdarugokupa
Magyar labdarúgókupa